Astapa fou una antiga ciutat de la Bètica, fidel a Cartago, que durant la Segona Guerra Púnica, no disposant de medis per defensar-se i volent mantenir la seva lleialtat als cartaginesos, quan es va acostar Marcius (lloctinent d'Escipió) per assetjar-la, van cremar la ciutat i van morir tots.

Ciutats de la Bètica